Holle Mare (waterschap)
 Holle Mare (Warmond), riviertje bij Warmond en Oegstgeest